

Patronyme 

 Adolfo Antonio Suárez Rivera (1927-2008), cardinal mexicain ;
 Adolfo Suárez (1932-2014), homme politique espagnol, président du gouvernement de 1976 à 1981 ;
 Albert Suárez (né en 1989), joueur de baseball vénézuélien ;
 Alejandro José Suárez Luzardo (né en 1965), avocat et un homme politique vénézuelien ;
  (né en 1981), bassiste et claviériste américain (Cobra Starship) ;
 Álvaro Suárez de Quiñones, militaire espagnol du  ;
 Antonio Suárez (1923-2013), peintre espagnol ;
 Antonio Suárez (1932-1981), coureur cycliste espagnol ;
 Anne Suarez (1976-), actrice française ;
 Blanca Suárez (née en 1988), actrice et modèle espagnole ;
 Camilo Suárez (né en 1988), coureur cycliste colombien ;
 Carla Suárez Navarro (née en 1988), joueuse de tennis espagnole ;
 Carlos Eber Bueno Suárez (1980-), joueur de football uruguayen ;
  ;
 Cecilia Suárez (née en 1971), actrice mexicaine ;
 César Suárez (né en 1984), coureur cycliste vénézuélien ;
 Claudio Suárez (né en 1968), footballeur mexicain ;
 Damián Suárez (né en 1988), footballeur uruguayen ;
 Danay Suarez Fernandez (née en 1985), chanteuse de R&B et de rap cubaine ;
 Daniel Suarez (né en 1964), consultant en technologie et écrivain américain ;
 David Suarez (né en 1979), footballeur français ;
 Denis Suárez (né en 1994), footballeur espagnol ;
  ;
 Edmundo Suárez (1916-1978), footballeur et entraîneur espagnol ;
 Emma Suárez (1964-), actrice espagnole ;
 Emmanuel Suarez, acteur et metteur en scène français ;
 Esteban Andrés Suárez (né en 1975), footballeur espagnol ;
 Eugenio Suárez Santos (1980-), footballeur espagnol ;
 Fabien Suarez (né en 1971), réalisateur et scénariste français ;
 
 Francisco Suárez (1548-1617), philosophe et théologien jésuite espagnol ;
 Francisco Suárez de Ribera (1686-1738), médecin espagnol qui se distingue par ses nombreux écrits publiés sur la médecine ;
 Gaston Suarez (1929-1984), écrivain bolivien ;
 Georges Suarez (1890-1944), écrivain français ;
 Gustavo Suárez Pertierra (né en 1949), juriste et homme politique espagnol ;
 Hugo Banzer Suárez (1926-2002), général et politicien conservateur bolivien ;
 Hugo Suárez (né en 1982), footballeur bolivien ;
 Inés de Suárez (1507-1580), femme d'action espagnole ;
  ;
 Javiera Suárez (née en 1982), journaliste, animatrice de radio et présentatrice de télévision chilienne ;
 Jean-François Suarez (), jésuite français ;
 Jeffrén Suárez (né en 1988), footballeur espagnol ;
 Jeremy Suarez (né en 1990), acteur américain ;
 Jesús Suárez Cueva (né en 1955), coureur cycliste espagnol ;
 Jonathan Suárez (né en 1982), coureur cycliste vénézuélien ;
 Joaquín Suárez (1781-1868), chef d'État de l'Uruguay ;
 Jorge Briceño Suárez (1953-2010), guérillero colombien ;
 Jorge Suarez Carbajal (né en 1986), cornemuseur asturien ;
 José Suárez (1919-1981), acteur espagnol ;
 José Alejandro Suárez Martín (né en 1974), footballeur espagnol ;
 José María Pino Suárez (1869-1913), vice-président du Mexique ;
 Juan Pablo Suárez (né en 1985), coureur cycliste professionnel colombien ;
 Juan Rodríguez Suárez (1510-1561), l'un des découvreurs du Venezuela et de la Colombie ;
 Karla Suárez (née en 1969), écrivaine cubaine ;
 Kevin Suarez (né en 1989), coureur cycliste belge ;
 Leonel Suárez (né en 1987), athlète cubain ;
 Lionel Suarez (né en 1977), accordéoniste français ;
 Lorenzo Suárez de Mendoza, quatrième comte de la Coruña ;
 Louis Alphonse de Suarèz (1642-1685), prélat français ;
 Luis Alberto Suárez (né en 1987), footballeur uruguayen ;
 Luis Fernando Suárez (né en 1959), footballeur colombien ;
  ;
  ;
 Marco Fidel Suárez (1855-1927), écrivain et homme politique colombien ;
 María Eugenia Suárez (née en 1992), actrice, et mannequin argentine ;
 Mario Suárez Mata (né en 1987), footballeur espagnol ;
 Matías Suárez (né en 1988), footballeur argentin ;
 Michelle Suárez Bértora (1983-2022), femme politique uruguayenne et militante LGBT ;
 Narciso Suárez (né en 1960), céiste espagnol ;
 Nicolás Suárez Bremec (né en 1977), footballeur hispano-uruguayen ;
 Nicolás Suárez Callaú (1851-1940), magnat du caoutchouc bolivien ;
 Osvaldo Suárez (1934-2018), athlète argentin ;
 Paola Suárez (née en 1976), joueuse de tennis argentine ;
 Pedro Suárez (1908-1979), footballeur argentin ;
 Pedro Suárez-Vértiz (né en 1968), chanteur et auteur compositeur de pop-rock péruvien ;
 Roberto Suárez Goméz (1932-2000), trafiquant de drogue bolivien ;
 Rubén Suárez (né en 1979), footballeur espagnol ;
 Senén Suárez (1922-2013), musicien cubain ;
 Silvana Suárez (1958-2022), mannequin argentine ;
 Tatiana Suarez-Pico (née en 1981), actrice et scénariste colombienne ;
 Louis Alphonse de Suarèz (1642-1685), prélat français, évêque de Vaison.

Toponyme 

 Diego-Suarez, ancien nom d'Antsiranana à Madagascar ;
 Puerto Suárez, ville de Bolivie ;
 Suárez, municipalité colombienne du département de Cauca ;
 Suárez, municipalité colombienne du département de Tolima ;
 Suárez, quartier de Malaga (Espagne) ;
 Juan Rodríguez Suárez, l'une des 15 paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans l'État de Mérida au Venezuela.

Hydronyme 

 Río Suárez,  affluent du río Sogamoso.

Autre 
Suarez peut aussi désigner :
 Suarez, un groupe belge de musique pop rock, de chanson française et de Pop anglo-saxonne.

Voir aussi 
 Traité Muñoz Vernaza-Suárez

Patronyme hispanique